Вита́лий Семёнов: Семёнов, Виталий Викторович (род. 1978) — российский генеалог.
 Семёнов, Виталий Иванович (род. 1972) — советский легкоатлет, спринтер.
 Семёнов, Виталий Семёнович (1898—1950) — советский инженер, изобретатель и учёный.